Folha da Manhã, que l'on pourrait traduire par « la gazette du matin » en français, peut faire référence à :
 Empresa Folha da Manhã S/A, groupe de presse brésilien possédant les quotidiens à grand tirage Folha de S. Paulo et Agora São Paulo ;
 Folha da Manhã (São Paulo), ancien quotidien brésilien du groupe de presse Folha, qui a fusionné en 1960 avec le Folha de S. Paulo ;
 Folha da Manhã, quotidien brésilien du groupe de médias Companhia Jornalística Caldas Júnior qui est paru de 1969 à 1980 ;
 Folha da Manhã, quotidien régional brésilien de Campos dos Goytacazes fondé en 1978 ;
 Folha da Manhã, quotidien régional brésilien diffusé à Passos et dans les villes du sud-ouest de l'État de Minas Gerais.